Fertigbeton steht für:
 fertig gemischten, noch nicht erhärteten Beton, siehe Transportbeton
 fertig gemischten, noch nicht mit Wasser versetzten Trockenbeton
 vorgefertigte Einzelteile aus Beton, siehe Betonfertigteil